Старковская — название нескольких населённых пунктов:
 Старковская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Старковская — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.